Летняя лига НБА 2017 () состояла из трёх профессиональных баскетбольных лиг, организованных НБА, «Орландо Мэджик» и «Юта Джаз» сразу после драфта НБА 2017 года. В ней участвовали все 30 команд НБА. 8 команд НБА приняли участие в длившейся шесть дней летней лиге в Орландо в «Эмвей-центре» с 1 по 6 июля 2017 года. 4 клуба НБА участвовали в длившейся четыре дня в летней лиги в Солт-Лейк-Сити в «Центре Джона Хантсмена». 24 команды НБА играли в Парадайзе (около Лас-Вегаса) в «Томас-энд-Мэк Центре» и «Кокс Павильоне» с 7 по 17 июля 2017 года.

Летняя лига в Орландо 
В соответствии со спонсорским соглашением с Mountain Dew официальное название лиги было (). Все матчи проходили в Эмвей-центре, но не на главной арене. Билеты для широкой публики не продавались.

Участники

Предварительный раунд 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Чемпионский день 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

Посев 
Посев определяется общей суммы баллов команды после первых шести дней. Восемь очков начисляются в каждой игре: 4 даются за победу матче и 1 очко присуждается за командам за победу в каждой четверти. В случае ничьи в четверти каждой команде начисляется по пол-очка. Если две и более команды набирают одинаковое количество очко, то применяется система тай-брейка:
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков
 Считают общее количество забитых очков
 Бросают жребий

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Чемпионская игра

Турнирная таблица

Летняя лига в Юте

Участники

Результаты 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Лас-Вегасе 
НБА организовала летную лигу в штате Невада. Несмотря на то, что «Лас-Вегас» не входит в название лиги, и игры проводятся в Парадайзе, расположенном около Лас-Вегаса, лигу обычно называют Летняя лига НБА в Лас-Вегасе или Летняя лига в Лас-Вегасе.

Участники

Предварительный раунд 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Плей-офф

Посев 
Команды сперва будут посеяны по общей статистике с помощью системы тай-брейк
 Считают результат встреч между собой (применяется только при равенстве показателей двух команд)
 Система очков за четверть (1 очко присуждается за командам за победу в каждой четверти. В случае ничьи в четверти каждой команде начисляется по пол-очка. 0 очков дается командам за поражение в четверти)
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков
 Бросают жребий

В первом раунде играют команды, которые будут посеяны с 9 по 24 номерами. Во втором раунду победители пар первого раунда встретятся с командами, которые посеяны с 1 по 8 номер. В классификационном раунде будут определяться места с 9 по 24. Победители второго раунды выходят в четвертьфинал, где разыграют 4 путевки в полуфинал. Победителя полуфиналов выходят в финал, где разыгрывается звание чемпиона Летней лиг НБА. На всей стадиях плей-офф (кроме финала), если команда с меньшим посевом побеждает команду, посеянную под более высоким номеров, то ей переходит номер посева проигравшей команды.

Матчи плей-офф
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

Первый раунд

Второй раунд

Классификационный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Турнирная таблица

Награды 
 MVP Летней лиги в Лас-Вегасе: Лонзо Болл (Лос-Анджелес Лейкерс)
 MVP финала Летней лиги в Лас-Вегасе: Кайл Кузма (Лос-Анджелес Лейкерс)

 Первая сборная Летней лиги :
 Лонзо Болл (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Джон Коллинз (Атланта Хокс)
 Джош Джексон (Финикс Санз)
 Деннис Смит (Даллас Маверикс)
 Калеб Сваниган (Портленд Трэйл Блэйзерс)

 Вторая сборная Летней лиги :
 Шейк Диалло (Нью-Орлеан Пеликанс)
 Брин Форбс (Сан-Антонио Спёрс)
 Кайл Кузма (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Уэйн Селден (Мемфис Гриззлис)
 Джейсон Тейтум (Бостон Селтикс)

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Летняя лига НБА в Орландо
 Летняя лига НБА в Юте

НБА в сезоне 2017/2018
Летняя лига НБА
2017 год в баскетболе